Die Abkürzung BGU steht für:
 Ben-Gurion-Universität des Negev
 Busbetrieb Grenchen und Umgebung
 Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik
 Biblischer Geschichtsunterricht
 Flugplatz Bangassou in der Zentralafrikanischen Republik (IATA-Code)
 Britisch-Guayana, Vorläufer des heutigen Staates Guyana

Abkürzung